I liga polska w sezonie 2001/2002 - 68. edycja najważniejszych rozgrywek piłkarskich w Polsce, została podzielona na dwie grupy: 
 Grupa "A" - GKS Katowice, Górnik Zabrze, KSZO Ostrowiec, Odra Wodzisław, Polonia Warszawa, Wisła Kraków, Widzew Łódź, Zagłębie Lubin.
 Grupa "B" - Amica Wronki, Dyskobolia Grodzisk Wlkp., Legia Warszawa, Pogoń Szczecin, Ruch Chorzów, RKS Radomsko, Stomil Olsztyn, Śląsk Wrocław.

Pierwsze 4 drużyny z każdej z grup "A" i "B" w rundzie wiosennej grały w "Grupie mistrzowskiej" o tytuł Mistrza Polski, zaś drużyny które zajęły w swoich grupach miejsca od 5. - 8. grały w "Grupie spadkowej" o utrzymanie się w lidze.

Absolutnym beniaminkiem ligi był .

Po rundzie jesiennej niespodziewanym liderem był zespół Odry Wodzisław Śląski. Po rundzie jesiennej dokonano podziału punktów o 50% i drużyny przystąpiły do rywalizacji w grupach mistrzowskiej i spadkowej. Ostatecznie tytuł Mistrza Polski wywalczyła Legia Warszawa, wicemistrzem została Wisła Kraków.

Królem strzelców został Maciej Żurawski (Wisła Kraków) - 21 bramek.

System rozgrywek był krytykowany, m.in. za podział o połowę punktów uzyskanych w rundzie jesiennej (na czym najwięcej straciły drużyny, które jesienią zdobyły większą liczbę punktów m.in. rewelacyjna jesienią Odra Wodzisław Śląski), oraz za brak systemu rozgrywek każdy z każdym (np. Pogoń Szczecin nie grała w ogóle z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, nie doszło również do meczu Legii Warszawa z Widzewem Łódź), zaś np. Odra Wodzisław Śl. grała z Wisłą Kraków, aż cztery razy w ciągu sezonu. W następnych sezonach powrócono więc do tradycyjnej formy rozgrywek.

Drużyny

Runda zasadnicza

Tabela 

! 
|-
|colspan="13" bgcolor="white"|Grupa A
|-

||(16)
||(14)
||(13)

||(9)

||(9)

||(8)

||(6)
||(6)
|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa B
|-

||(14)

||(12)
||(12)

||(10)

||(9)
||(8)
||(8)
||(5)

Wyniki 

| 

|-
|colspan=9 align="center"| Grupa B
|}
|}

Runda finałowa

Tabela 

|-
|colspan="11" bgcolor="white"|Grupa Mistrzowska
|-

|-
|colspan="11" bgcolor="white"|Grupa Spadkowa
|-

Wyniki 

| 

|-
|colspan=9 align="center"| Grupa Spadkowa
|}
|}

Statystyki

Najlepsi strzelcy 

Opracowano na podstawie: transfermarkt.

Baraże o I ligę 
Po zakończeniu sezonu I i II ligi rozegrano dwumecze barażowe o 2 miejsca w najwyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2002/2003. W pierwszym zmierzyły się: 14. drużyna I ligi i 3. drużyna II ligi –  i , w drugim: 13. drużyna I ligi i 4. drużyna II ligi –  i . Szczakowianka awansowała do I ligi, pozostał zaś w niej KSZO.

RKS Radomsko złożył po dwumeczu ze Szczakowianką protest w sprawie braku uprawnień do gry zawodnika drużyny z Jaworzna – Branko Rašicia, który został odrzucony przez Polski Związek Piłki Nożnej (tzw. sprawa Rašicia).

Wynik dwumeczu – 2:1 dla Szczakowianki.

Wynik dwumeczu – 3:1 dla KSZO.

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
2001 w polskim sporcie
2002 w polskim sporcie